Habig bezeichnet:

 P. & C. Habig, Hutfabrikant und ehemaliger k.u.k. Hoflieferant im Wieden, Wien
 der Habig-Hof, ein historisches und denkmalgeschütztes Gebäude an der Wiedner Hauptstraße, Wieden, Wien

Habig ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Habig, bürgerlicher Name von Texas Patti (* 1982), deutsche Pornodarstellerin
 Ernst-Günter Habig (1935–2012), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Günter Habig (* 1964), deutscher Fußballspieler 
 Inge Habig (1923–2022), deutsche Kunsthistorikerin
 Stephan Habig (Habicht, Hawich, Havig; 1753–1827), deutscher Maler, siehe Stephan Hawich

Siehe auch:
 Habich